Torneig de tennis masculí: BRD Năstase Ţiriac Trophy 2015
 Torneig de tennis femení: BRD Bucharest Open 2015